

Patronyme 

 Achille Manara (1827-1906), cardinal italien ;
 Didier Manara Linga, homme politique congolais ;
 Luciano Manara (1825-1849), patriote italien, figure du Risorgimento ;
 Milo Manara (1945-), auteur italien de bande dessinée.

Toponymie 
 Cava Manara, commune italienne de Lombardie

Autres 
 (5092) Manara, nom d'un astéroïde découvert en 1982.
 El Manara, film algérien de Belkacem Hadjadj réalisé en 2004, trois récompenses au festival de Ouagadougou.